Чертанка — топоним в России:

 Чертанка (приток Комы) — река в Красноярском крае
 Чертанка (приток Сакмары) — река в Оренбургской области
 Чертанка (приток Кадады) — малая река в Пензенской области